La désignation de Bayer Upsilon Cassiopeiae (υ Cas /  Cassiopeiae) est partagée par deux étoiles géantes de la constellation de Cassiopée :

 υ Cassiopeiae ;
 υ Cassiopeiae, officiellement nommée Castula.

Elles sont séparées de 0,3° dans le ciel.

Notes et références 

Constellation de Cassiopée
Homonymie stellaire
Cassiopeiae, Upsilon